Имени Балуана Шолака — названия населенных пунктов:

Казахстан 
 имени Балуана Шолака (быв. Еркендык) — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 имени Балуана Шолака — село в Шуском районе Жамбылской области.